Войтю́к () — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Войтюк, Андрей Петрович (род. 1961) — военный деятель, глава городского округа Жуковский (2013—2018).
 Войтюк, Евгений Сергеевич (род. 1991) — российский баскетболист.
 
 Войтюк, Сергей Николаевич (род. 1954) — советский футболист.
 Войтюк, Татьяна Владимировна (род. 1953) — советская фигуристка.